David González (hiszpański piłkarz)
 David González (kolumbijski piłkarz)